Le sigle AGU peut faire référence à :
 un codon, qui signifie sérine, selon le code génétique ;
  ;
 American Geophysical Union (en français, Union américaine de géophysique) ;
 Association des géomètres urbanistes ;
 Arabian Gulf University, (en français,  Université du Golfe arabique) ;
 Asian Gymnastics Union, (en français,  Union asiatique de gymnastique) ;
 Awakateko, une langue parlée au Guatemala, selon son code ISO 639-3.